Walla Walla steht für:

 Walla Walla County, County im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Walla Walla (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walla Walla (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Walla Walla (New South Wales), Ort in New South Wales, Australien
 Walla Walla (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Bistum Walla Walla, Bistum in den Vereinigten Staaten
 Walla Walla, Lied aus dem Album Americana (The-Offspring-Album) von The Offspring
 Walla Walla, gesprochener Text, der bei früheren Filmsynchronisationen Hintergrundgespräche simulierte